Джагдачи () — район городского подчинения округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян (КНР).                                                 Арендуется автономным районом Внутренняя Монголия до 2049 года.

Административное деление 
Район Джагдачи делится на 6 уличных комитетов (в городе Джагдачи) и 2 волости.

Важнейшие населенные пунктыИнформация о территории, населении и истории изменений административно-территориального деления района Джагдачи на сайте 行政区划网

Примечания 

Районы городского подчинения провинции Хэйлунцзян